Německý výraz Zeil může mít více významů:

Geografické objekty
Názvy obcí
 Zeil am Main, město v bavorském zemském okrese Haßberge, 

 Zeil (Arnstorf), místní část tržní obce Arnstorf, zemský okres Rottal-Inn, Bavorsko
 Zeil (Buchbach), místní část tržní obce Buchbach, zemský okres Mühldorf am Inn, Bavorsko
 Zeil (Dietersburg), místní část obce Dietersburg, zemský okres Rottal-Inn, Bavorsko
 Zeil (Edling), místní část obce Edling, zemský okres Rosenheim, Bavorsko
 Zeil (Geisenhausen), místní část tržní obce Geisenhausen, zemský okres Landshut, Bavorsko
 Zeil (Hohenpolding), místní část obce Hohenpolding, zemský okres Erding, Bavorsko
 Zeil (Reichertsheim), místní část obce Reichertsheim, zemský okres Mühldorf am Inn, Bavorsko
 Zeil (Seeg), místní část obce Seeg, zemský okres Ostallgäu, Bavorsko
 Zeil (Taufkirchen), místní část obce Taufkirchen, zemský okres Erding, Bavorsko
 Zeil (Gemeinde Sankt Kathrein), část obce u Sankt Kathrein am Offenegg, okres Weiz, Štýrsko

Ostatní místní názvy
 Zeil, nákupní ulice ve Frankfurtu nad Mohanem
 Zeil (zámek), sídlo šlechtického rodu Waldburg-Zeil

 německý název obce Cejle v českém kraji Vysočina

Příjmení a rodová jména
Zeil je jméno (příjmení) následujících osob:
 hornoněmecký šlechtický rod s mnoha vedlejšími liniemi, Waldburg-Zeilové

 Martin Zeil (* 1956), německý politik (FDP)
 Sigmund Christoph von Zeil und Trauchburg (1754–1814), biskup z Chiemsee, generální vikář, koadjutor a administrátor arcidiecéze salcburské
 Werner Zeil (1919–2003), německý geolog

Související články 
 V české transkripci se vyskytuje toponymum Cejl jako název některých míst v Česku